Fåborg Sogn henviser til flere artikler:
 Fåborg Sogn (Varde Kommune) – et sogn i Varde Kommune og i Varde Provsti
 Fåborg Sogn (Faaborg) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Fåborg Provsti